Khānaqīn kan syfta på följande platser:

Irak 

 Khanaqin District, distrikt, Diyala, 
 Khānaqīn (distriktshuvudort i Irak), Diyala, 

Robotskapade Irakförgreningar